Loch Fleet kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Fleet (sjö), Skottland, 
 Loch Fleet (flodmynning), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar